Mouchard puede referirse a:
 Mouchard, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
 Benoît Mouchart, autor y comisario de exposiciones francés.
 Christian Mouchart, presentador de televisión francés.